Пи́ки (ви́ны) — чёрная карточная масть.

Аналоги в нестандартных колодах 
 В немецкой колоде: листья () — см. также листья (масть).
 В швейцарской колоде: щиты.
 В итало-испанской колоде: мечи.
 В картах таро: мечи или шпаги.

Значения в иностранных языках 
  — лопаты
  — горный пик, горная вершина
  — пики, копья
  — пики, копья
  — пики, копья
  и  — ворона, (в Армении применяется также наименование — «ղառ»)
  — пик, (в России, Польше и на Украине применяется также наименование — «вини»)

Коды символа масти при наборе текстов 
Unicode — U+2660 и U+2664
 ♠ ♤
HTML — &#9824; (или &spades;) и &#9828;
 ♠ ♤

Культурное влияние 
 «Пиковая дама» — повесть А. С. Пушкина.
 «King of spades» (король лопат) — прозвище американского генерала Роберта Ли в 1862 году, связанное с его распоряжением по возведению земляных укреплений вокруг Ричмонда.
 «Пиковый валет» — авантюрно-детективная повесть Бориса Акунина
 В 2003 году во время вторжения США в Ирак тузом пик в специальной колоде самых разыскиваемых иракцев был Саддам Хусейн.
 Белый пиковый туз (во время Второй мировой войны) — отличительный знак (на правой стороне каски) воинов 506-го парашютного полка 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.
 Пиковый туз (во время Второй мировой войны) — эмблема и название 53-й истребительной эскадры Люфтваффе.
 Карта пикового туза крепилась на каске военнослужащих США во время Вьетнамской войны.
 Карта США на синем пиковом тузе и самолёт U-2 — эмблема проекта «SPADE» (Stratospheric Photochemistry, Aerosols and Dynamics Expedition).
 Песня «Ace of Spades» («Туз пик») с одноимённого альбома группы Motörhead.
 В видеоигре Fallout: New Vegas есть персонаж с прозвищем «Десятка пик»
 В видеоигре DELTARUNE (спин-офф UNDERTALE) финальный босс первой главы — Пиковый Король, также его сын Лансер — Пиковый Валет.
 Пиковый туз играл ключевую роль в сюжете новеллы «Terrore al castello/Nuit de terreur» («Ночь ужасов», «Ужас в замке», «Замок ужасов», «Туз пик») сериала «Stasera Fernandel» («Сегодня вечером Фернандель») 1969 года выпуска.

Интересные факты 
 Поскольку пиковый туз идёт первым в нераспечатанной колоде, то нередко на нём размещают логотип производителя колоды или казино.

Примечания 

Масти игральных карт